Уральское — название населённых пунктов:

Россия 
 Уральское — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Уральское — село в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Уральское — село в составе города Чайковский Пермского края.

Украина 
 Уральское — село в Еланецком районе Николаевской области.
 Уральское — до 2016 года название села Широкое в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 Уральский
 Уральская
 Уральское сельское поселение
 Уральское общество любителей естествознания
 Уральское отделение Российской академии наук